Rediviva:
 Rediviva — род пчёл.
  — шведское книжное издательство.